Гено Борис Олегович (1993-2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017 років.
 Крістоф Гено — французький борець греко-римського стилю, олімпійський медаліст.
 Стів Гено — французький борець греко-римського стилю, олімпійський чемпіон.